Джон Вирет Гуч () — английский инженер, главный инженер тяги Лондонской и Юго-Западной железной дороги (1841—1850).

Семья 
Джон Вирет Гуч родился в Бедлингтоне (Нортумберленд) у Джона Гуча и его жены Анны (урождённая Лонгридж). Старший брат —  (1808—1882) был гражданским инженером , а младший брат  (1816—1889) — инженером на Великой Западной железной дороге.

Джон Вирет Гуч был женат дважды, в 1840 году на Анне Френсис Хэндкок, дочери капитана Элайаса Робинсона Хэндкока, и в 1876 году на Эмили Мэри Стонхаус, дочери преподобного Чарльза Стонхауса. Жил в Куперс-хилл (Брекнелл, Беркшир).

Первый ребёнок — Мэйбл Барбара (1877), сын — Эдвард Гуч (1879—1915) — майор беркширского полка, погиб в Первой мировой войне. Вторая дочь — Этель Мэри (1882).

Работа 
Джон Вирет Гуч учился у Джозефа Лока в ходе строительства Большой соединительной железной дороги и после открытия линии получил квалификацию инженера. В 1840 году он работал со старшим братом Томасом на Манчестерской и Лидской дороге.

Лондонская и Юго-Западная железная дорога 
Лок рекомендовал Гуча LSWR, которая назначила его главным инженером тяги 1 января 1841 года, хотя официально департамент ещё возглавлял Лок.

Дорога покупала паровозы различных производителей, например, Edward Bury and Co и Nasmyth, Gaskell and Co. В январе 1843 года заработал собственный завод LSWR , который выпустил первую модель «Орёл». Гуч разработал несколько паровозов, в том числе товарный 0-3-0 «Бизон».

Железная дорога восточных графств 
Покинув LSWR в 1850 году, Гуч стал главным инженером тяги на  с условием от руководителя дороги Эдварда Беттса сократить операционные расходы и правом получить 2,5 % от полученной экономии. Но никакого надзора за ним не было, и Гуч сам устанавливал, на чём и сколько сэкономил, и сколько ему причитается. Основные усилия он направил на снижение платы машинистам паровозов, которых увольнял под различными поводами, чтобы затем принять на более низкую зарплату, а также штрафовал за опоздания и поломки.

В 1851 году Беттса сменил Дэвид Уоддингтон. Гуч заключил соглашение со связанной с ним Norfolk and Eastern Counties Coal Company, по которому получал лично 3 пенса с каждой тонны угля, купленного дорогой у этой компании, а затем ещё и перепродавал часть угля для личного обогащения.

12 августа 178 работников — машинистов, кочегаров и слесарей — пригрозили увольнением, если Гуч не покинет должность, но директоры остались на стороне Гуча, а протестующие попали в чёрные списки и не могли больше найти работы на железных дорогах. На замену им переманили работников из других компаний.

Махинации Гуча были раскрыты акционерами дороги в 1856 году, когда контракты Гуча и Уоддинтона не были продлены. Гуч, несмотря на то, что ему было лишь 44 года, не продолжал карьеры инженера, а последние 40 лет, согласно некрологу в журнале Института Гражданских инженеров, «наслаждался жизнью в своём доме в Беркшире».

За году его работы на дороге появилось 6 типов паровозов, в том числе и первый построенный на впоследствии крупном заводе  в 1851 году:

Корабли 
Гуч имел доли в шести угольщиках и занимался их ремонтом за счёт Восточной дороги:

Также Гуч был директором Australian Auxiliary Steam Clipper Company, Ltd.

Горные разработки 
Гуч был директором в нескольких горно-добывающих компаниях, в том числе
 Copper Queen United, Ltd.
 La Trinidad, Ltd.
 Mounts Bay Consols, Ltd.
 Tresavean Mines, Ltd.

Примечания

Ссылки 
 

Инженеры Великобритании